Eine Tope ist 
 ein buddhistischer Kultbau, siehe Stupa

Tope ist der Familienname folgender Personen:
 Graham Tope, Baron Tope (* 1943), britischer Politiker
 Otto Tope (1902–1988), deutscher Ingenieur, Oberregierungsbaurat, Stadthygieniker, Genealoge und Herausgeber
 Tantya Tope (1814–1859), indischer Führer des indischen Aufstands (1857)
 Travis Tope (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler.